Příjmení Lehotský nosí více různých osobností:

Ela Lehotská (1973) – slovenská divadelní a filmová herečka
Ján Lehotský (1947) – slovenský zpěvák a skladatel
Juraj Lehotský – slovenský trumpetista
Michal Lehotský – slovenský zpěvák, operní pěvec
Ondřej Lehotský (1751–1794) – slovenský evangelický duchovní a kazatel

jiný význam
Lehotský potok – slovenská vodoteč – potok